Desportos de bate e bola (ou desportos de refúgio seguro) são jogos de campo que se jogam por duas equipas, em que a acção começa quando a equipa de campo lança uma pelota a um jogador dedicado da equipa que bate, quem tenta o colar com um bate. Os jogos de bate e bola mais conhecidos de hoje são basebol e criquet, com origens comuns nos jogos de 18.º séculos de Inglaterra. 

As equipas alternam entre "batear" (ofensivo), e "fildear" (função defensiva), também chamado "fora no campo" ou fora. Só a equipa de bateo pode puntuar, mas as equipas têm oportunidades iguais em ambas funções. O jogo está contado e não cronometró. A acção começa quando um jogador na equipa de campo lança a pelota com uma restrição que depende no jogo. Um jogador da equipa que batea tenta golpear a pelota lançada, geralmente com um "bate", o qual é um clube regulado pelas regras do jogo.  Após golpear a pelota, o bateador pode devir um corredor que tenta conseguir um refúgio seguro ou "base". Enquanto está em contacto com uma base, o corredor é seguro da equipa de campo e numa posição para puntuar carreiras. Deixando um refúgio seguro põe o corredor em perigo de ser posto fora. As equipas mudam de funções quando a equipa de campo põe a equipa de bateo fora; a maneira de fazer isto varia por jogo.

No basebol moderno, os fildeadores põem três jogadores fora. Em críquet, retiram-se todos os jogadores mas um.  Em muitas formas de basebol americano temporão (townball, roundball), um sozinho fora acabou o inning. Alguns jogos permitem múltiplos corredores, e alguns têm múltiplas bases para correr em sequência. O bateo pode ocorrer, e o correr começa, numa das bases. O movimento entre aqueles "refúgios seguros" está regulado pelas regras do desporto particular.

Lista de jogos de bate e bola

Desportos Comuns 
 Basebol – tem quatro bases
 Softball
 Críquet – tem dois wickets
 100-ball cricket
 Test Críquet
 Twenty20
 T10 Liga

Outros jogos 
 Gilli Danda
 O Jogo de Massachusetts – quatro bases
 Rounders – Quatro bases
 Schlagball - Também chamado Deutschball, "pelota alemã"
 Slagbal – Quatro bases e a pelota está jogada underhand sensatos (jogados no Netherlands)
 Stickball – Pode ser variável
 Town ball – pode ser variável
 Vigoro – Dois wickets
 Vitilla - Três bases
 Wiffle ball
 Wireball
 Bete-ombro ou Plaquita

Ligações externas 
 Projecto Protoball
 Johnball
 Bate de Basebol de Juventude melhor 2016
Desportos com bola